Poraj ist der Name folgender Orte in Polen:

 Poraj (Powiat Myszkowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Myszkowski, Woiwodschaft Schlesien
 Poraj (Gostyń), Dorf im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen; siehe: Gostyń

Poraj ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Poraj (* 1973), englischer Schauspieler